Cheater – colui che fa uso di trucchi nei videogiochi
 Cheater – singolo di Michael Jackson
 The Cheater – film muto del 1920